Jacek Jarecki (ur. 20 sierpnia 1988 w Nisku) – polski koszykarz, występujący na pozycji niskiego skrzydłowego.

10 grudnia 2018, po tygodniu testów, dołączył do AZS-u Koszalin.

14 lipca 2019 został zawodnikiem Startu Lublin.

3 lipca 2020 dołączył do Polpharmy Starogard Gdański.

Osiągnięcia 
Stan na 25 września 2022.
 Drużynowe
 Wicemistrz Polski (2020)
 Mistrz I ligi (2022)

 Indywidualne
 II skład I ligi (2013)
 Uczestnik meczu gwiazd I ligi (2007)

 Reprezentacja
 Uczestnik mistrzostw Europy U–20 dywizji B (2007 – 5. miejsce)

Statystyki

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na PLK.pl 
  

Koszykarze Polpharmy Starogard Gdański
Koszykarze Stali Stalowa Wola
Koszykarze Turowa Zgorzelec
Koszykarze Polfarmexu Kutno
Koszykarze AZS Koszalin
Koszykarze Pierników Toruń
Koszykarze GKS Tychy
Koszykarze Startu Lublin
Koszykarze Sokoła Łańcut
Ludzie urodzeni w Nisku
Urodzeni w 1988